Jack l'Éventreur (ou  en anglais) est un tueur en série londonien du . Il a notamment inspiré :

Cinéma et télévision 
 Jack l'Éventreur, film américain de John Brahm (1944).
 Jack l'Éventreur, film de Robert S. Baker et Monty Berman (1959).
 Sherlock Homes contre Jack l'éventreur, film de James Hill (1965)
Jack el destripador de Londres, film de José Luis Madrid (1971)
 Jack l'Éventreur, film de Jesús Franco (1976).
 Jack l'Éventreur, téléfilm britannique de David Wickes (1988).
 From Hell, film américano-britannico-tchèque de Albert et Allen Hughes, avec Johnny Depp (2001)

Littérature 
 Jack the Ripper : The Final Solution, livre de Stephen Knight (1976).
 Jack l'Éventreur : affaire classée - Portrait d'un tueur, livre de Patricia Cornwell (2002).

Musique 
 Jack l'Éventreur,  une chanson du groupe de rock français OTH.
 Jack the Ripper, groupe d'art rock français.
 Jack the Ripper, album de Link Wray datant de 1963.

Voir aussi 

 

Homonymie de titre